Aghbalou – comune dell'Algeria
 Aghbalou – comune rurale del Marocco